

Грінгорн — місто, штат Орегон
 Грінгорн — переписна місцевість, штат Каліфорнія